Branchiopolynoe seepensis är en ringmaskart som beskrevs av Pettibone 1986. Branchiopolynoe seepensis ingår i släktet Branchiopolynoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
seepensis